Postville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Postville (Iowa), im Almakee County
 Postville (New Jersey)
 Postville (Wisconsin), im Green County

in Kanada:
 Postville (Neufundland und Labrador)